Пётр Чудинов: Чудинов, Пётр Алексеевич (1917—1943) — Герой Советского Союза.
 Чудинов, Пётр Константинович (1922—2002) — геолог, палеонтолог, специалист в области палеогерпетологии пермского периода; автор монографии «Иван Антонович Ефремов».